

Persone
Marc Pilcher – truccatore e parrucchiere britannico
Percy Pilcher – inventore britannico, pioniere dell'aviazione
Rosamunde Pilcher – scrittrice britannica

Altro
1990 Pilcher – asteroide